Хірургові (Acanthuridae) — родина морських променеперих риб ряду окунеподібних, що мешкають в тропічних водах і субтропічних водах (крім Середземного моря).

Більшість видів довжиною від 15 до 40 см, але є види і до 1 м Тіло високе, сильно сплощене з боків, покрите дрібною лускою. Очі посаджені високо, рот маленький.

Класифікація 

Налічує 6 родів та 82 види:
 Підроодина Nasinae
 Рід Naso
 Naso annulatus
 Naso brachycentron
 Naso brevirostris
 Naso caeruleacauda
 Naso caesius
 Naso elegans
 Naso fageni
 Naso hexacanthus
 Naso lituratus
 Naso lopezi
 Naso maculatus
 Naso mcdadei
 Naso minor
 Naso reticulatus
 Naso tergus
 Naso thynnoides
 Naso tonganus
 Naso tuberosus
 Naso unicornis
 Naso vlamingii
 Підродина Acanthurinae
 Триба Prionurini
 Рід 
 Prionurus biafraensis
 Prionurus chrysurus
 Prionurus laticlavius
 Prionurus maculatus
 Prionurus microlepidotus
 Prionurus punctatus
 Prionurus scalprum 
 Триба  Zebrasomini 
 Рід Paracanthurus
 Paracanthurus hepatus
 Рід 
 Zebrasoma desjardinii
 Zebrasoma flavescens
 Zebrasoma gemmatum
 Zebrasoma rostratum
 Zebrasoma scopas
 Zebrasoma veliferum
 Zebrasoma xanthurum
 Триба Acanthurini
 Рід Acanthurus
 Acanthurus achilles
 Acanthurus albipectoralis
 Acanthurus auranticavus
 Acanthurus bahianus
 Acanthurus bariene
 Acanthurus blochii
 Acanthurus chirurgus
 Acanthurus chronixis
 Acanthurus coeruleus
 Acanthurus dussumieri
 Acanthurus fowleri
 Acanthurus gahhm 
 Acanthurus grammoptilus 
  Acanthurus guttatus 
 Acanthurus japonicus 
 Acanthurus leucocheilus 
 Acanthurus leucopareius 
 Acanthurus leucosternon
 Acanthurus lineatus
 Acanthurus maculiceps 
 Acanthurus mata 
 Acanthurus monroviae
 Acanthurus nigricans 
 Acanthurus nigricauda 
 Acanthurus nigrofuscus 
 Acanthurus nigroris 
 Acanthurus nubilus
 Acanthurus olivaceus
 Acanthurus polyzona
 Acanthurus pyroferus
 Acanthurus randalli 
 Acanthurus reversus
 Acanthurus sohal
 Acanthurus tennentii
 Acanthurus thompsoni
 Acanthurus triostegus
 Acanthurus tristis
 Acanthurus xanthopterus
 Рід Ctenochaetus
 Ctenochaetus binotatus
 Ctenochaetus cyanocheilus
 Ctenochaetus flavicauda
 Ctenochaetus hawaiiensis
 Ctenochaetus marginatus
 Ctenochaetus striatus
 Ctenochaetus strigosus
 Ctenochaetus tominiensis
 ''Ctenochaetus truncatus

Примітки 

Хірурговидні
Родини риб